Die 24. Bandy-Weltmeisterschaft fand vom 1. Februar bis 8. Februar 2004 in Schweden statt. Die Spiele der B-Gruppe fanden vom 25. Februar bis 28. Februar 2004 in Budapest, Ungarn statt.

Weltmeister wurde zum ersten Mal Finnland nach einem 5:4 nach Verlängerung gegen den Gastgeber Schweden. Bronze gewann Russland. Die Vereinigten Staaten gewannen das Turnier der B-Gruppe.

A-Weltmeisterschaft

Gruppenphase

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

B-Weltmeisterschaft

Gruppenphase

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 Weltmeisterschaft 2004 bandysidan.nu

2004
Sportveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Västerås
Sportveranstaltung in der Gemeinde Uppsala
Sportveranstaltung in Stockholm
Sportveranstaltung in Ludvika
Sportveranstaltung in Sandviken
Sportveranstaltung in Budapest
Bandy (Schweden)
Bandy (Ungarn)
Uppsala